Карлос Берлок був чинним чемпіоном, але цього разу не брав участі.

Рішар Гаске здобув титул, у фіналі перемігши Ніка Кирйоса з рахунком 6-3, 6-2.

Сіяні гравці 
Перші четверо сіяних тенісистів виходять без боротьби в 2-го коло.

  Фелісіано Лопес (2-ге коло)
  Кевін Андерсон (2-ге коло)
  Томмі Робредо (знявся)
  Леонардо Маєр (2-ге коло)

  Рішар Гаске (Чемпіон)
  Жеремі Шарді (1-ше коло)
  Нік Кирйос (фінал)
<li>  Жіль Мюллер (чвертьфінал)

Кваліфаєри 

  Кенні де Схеппер (2-ге коло)
  Констан Лестьєнн (1-ше коло)

  Мартін Фішер (1-ше коло)
  Роберто Карбальєс Баена (1-ше коло)

Щасливий лузер 
  Давід Вега Ернандес (2-ге коло)

Вайлд-кард 

  Гаштан Еліаш (1-ше коло)
  Руї Мачадо (2-ге коло)

<li>  Фредеріко Феррейра Сілва (1-ше коло)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Portugal Open
Тур ATP